Fritz Seeldrayers (1878-1963) : architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique
 Rodolphe William Seeldrayers (1876-1955) : sportif belge et quatrième président de la FIFA
 Kevin Seeldraeyers (1986) : coureur cycliste belge